Příjmení Andersen nebo Anderssen nosí více osobností:

 Adolf Anderssen (1818–1879) – německý šachový mistr
 Anja Andersenová (* 1969) – dánská házenkářka
 Bo Andersenová – dánská zpěvačka
 Eric Andersen (* 1943) – americký hudebník
 Erik Bo Andersen (* 1970) – dánský fotbalový útočník
 Filip Fjeld Andersen (* 1999) – norský biatlonista
 Frederik Andersen (* 1989) – dánský hokejista
 Gabriela Andersenová-Schiessová (* 1945) – švýcarská lyžařka-běžkyně
 Gøsta Esping-Andersen (* 1947) – dánský sociolog a politolog
 Greta Andersenová (1927–2023) – byla dánská plavkyně
 Hans Christian Andersen (1805–1875) – dánský spisovatel, pohádkář
 Henrik Andersen (* 1965) – dánský fotbalista
 Hjalmar Andersen (1923–2013) – norský rychlobruslař
 Knud Andersen (1890–1980) – dánský námořník a spisovatel
 Kristian Bo Andersen – dánský fotbalista
 Lale Andersenová (1905–1972) – německá zpěvačka, šansoniérka
 Marianne Andersenová (* 1980) – norská sportovkyně, orientační běžkyně
 Mary Andersenová (1866–1953) – americká obchodnice a vynálezkyně
 Terje Andersen (* 1952) – norský rychlobruslař

jiný význam
 Andersenova letecká základna USAF na ostrově Guam

Podobná příjmení 
 Anderson
 Andersson